Злокучене или Злокучане, срещано и като Злакучене, с по-ранна форма Злакучане, може да се отнася за някой от следните топоними.

Села в България 
 Злокучене (Област Пазарджик), община Септември – в миналото изписвано и като Злокучане или Злакучене, официално Злокучене
 Злокучене (Област Плевен), община Долна Митрополия – присъединено към Комарево
 Злокучене (Софийска област), община Самоков – по-известно като Злокучане, Самоковско, официално Злокучене
 Злокучене (Област Шумен), община Шумен – днес Ивански, в миналото Злокучене или Злокучане, Шуменско

Други 
 Злокучене – ледник в Антарктика

Вижте също 
 Злокукяни – за селата в Македонско

Източници